bigbit – styl muzyczny
 Big Bit – polski zespół muzyczny

Zobacz też 
 Big beat (ujednoznacznienie)